Jeholopterus est un genre éteint de ptérosaures du Jurassique moyen à supérieur retrouvé dans les bancs de Daohugou de la formation de Tiaojishan de Mongolie-Intérieure, en Chine.

L'espèce type, Jeholopterus ninchengensis, a été nommée par Wang Xiaolin, Zhou Zhonghe et Xu Xing en 2002. Elle est basée sur l'holotype IPVV V12705.

Datation 

Son nom de genre inclut le terme « Jehol » qui rappelle qu'à l'époque de sa description les bancs de Daohugou étaient souvent rattachés à la formation d'Yixian et donc au biote de Jehol daté du Crétacé inférieur entre environ  (millions d'années), de l'Hauterivien supérieur à l'Aptien inférieur.

Depuis 2012, les bancs de Daohugou sont inclus dans la formation de Tiaojishan, et daté de la limite entre le Jurassique moyen et supérieur, il y a environ  (millions d'années).

Description 
Son envergure, de l'ordre de , est environ deux fois supérieure à celle de la plupart des autres anurognathidés.

Classification 
Jeholopterus a d'abord été classé chez les Anurognathidae. En 2003, une analyse cladistique réalisée par Kellner permet de lier le genre avec les Dendrorhynchoides et  dans le clade des Asiaticognathidae. Une analyse réalisée par Lü Junchang en 2006 a établi que le genre est groupe frère avec Batrachognathus.

Notes et références

Voir aussi 

Reptile préhistorique d'Asie
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Ptérosaure du Jurassique moyen
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Anurognathidae
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2002